Ле-Пен-ла-Гаре́нн, Ле-Пен-ла-Ґаренн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на захід від Парижа, 110 км на південний схід від Кана, 34 км на схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 270 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 645,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ле-Пен-ла-Гаренн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Пен-ла-Гаренн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн